Схторашен ( ― «чесночное село») / Шых-Дурсун () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, оно расположено в Мартунинском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — на территории Ходжавендского района Азербайджана. Знаменито прежде всего двухтысячелетним деревом, находящимся на его территории — «Тнджре» (в переводе с армянского — «платан»). Село расположено на территории исторического региона Варанда.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1006 человек (215 хозяйств), все — армяне.

По данным переписи населения НКР 2005 года, на территории села проживают 19 человек (10 мужчин и 9 женщин). Близлежащие населённые пункты — сёла Красный Базар и Гергер.

Примечания

Ссылки 
 Six Dursun, Azerbaijan Page
 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Мартунинский район НКР